(1820-1887), journaliste américain,
 Dennis Poore (1916-1987), pilote automobile britannique,
 Henry Rankin Poore (1859-1940), peintre américain,
 Vern Poore, ingénieur du son américain.
 
Patronyme anglais